Gymnasium St. Maria Magdalena kann eine der folgenden Institutionen bezeichnen:

 Gymnasium St. Maria Magdalena (Posen), auch Mariengymnasium oder Liceum św. Marii Magdaleny
 Maria-Magdalenen-Gymnasium in Breslau, auch Gymnasium zu St. Maria Magdalena